Эдвард Элмер «Док» Смит (, 2 мая 1890 — 31 августа 1965) — американский , один из пионеров начального периода развития журнальной научной фантастики.

Биография 
Эдвард Элмер Смит родился 2 мая 1890 года в Шебойгане, штат Висконсин, детство и юность провёл в Спокане, штат Вашингтон. В 1908 году поступил на подготовительные курсы Университета Айдахо, однако вскоре решил, что хочет быть строительным инженером и в 1909 году несколько месяцев работал на строительстве железной дороги из , штат Монтана, в Канаду. Работа эта показалась ему малопривлекательной, и он решил вернуться в университет, а для того, чтобы иметь возможность оплатить учёбу, пошёл работать на шахту. В общежитии, где он жил, однажды ночью произошел пожар и Смиту пришлось прыгать из окна четвёртого этажа. Он сломал пять ребер, ногу и плечо, после чего зарабатывать на жизнь физическим трудом уже не мог и вынужден был вернуться домой. С помощью братьев и сестёр он смог оплатить учёбу и получил место в Бюро Стандартов в Вашингтоне. В 1919 году Смит защитил диссертацию и получил докторскую степень.

Писательская карьера Смита началась после разговора с его бывшим одноклассником Карлом Д. Гарби (они поспорили о том, как измерить температуру космического пространства), жена которого, Ли Хокинс Гарби, предложила Смиту написать об этом роман и согласилась помочь ему оформить «романтическую» часть сюжета, если Смит сделает «научную» часть. Вдвоём они написали к концу 1916 года примерно треть романа, затем интерес соавторов к проекту угас и рукопись была заброшена.

К концу Первой мировой войны Смит получил должность старшего инженера в компании «» в Хиллсайде, штат Мичиган, где проработал вплоть до 1936 года и стал одним из известнейших специалистов по составлению рецептур теста для пончиков. После переезда в Мичиган он продолжил писать роман уже в одиночку, и в 1920 году рукопись была закончена — и последовательно отвергнута всеми издателями, которым предлагалась. Единственный обнадёживающий отклик Смит получил от редактора журнала «» Боба Дэвиса — роман тому понравился, но показался «слишком отвлечённым». В конце концов, Смит в апреле 1927 года послал роман в «», где тот и вышел в августе-октябре 1928 года под названием «Космический жаворонок» (), причём Ли Хокинс Гарби была в этой публикации указана в качестве соавтора (в последующих публикациях роман выходил в переработанном виде и без указания соавторства).

Роман мгновенно стал невиданно популярен среди любителей фантастики — он был одним из первых крупных произведений, авторы которых рискнули вывести действие за пределы Солнечной Системы, и с тех пор Смит наряду с Эдмондом Гамильтоном считается основателем жанра «космической оперы». Тогда же он становится известен среди фэнов как «Док» Смит (в основном из-за того, что публикации его произведений были подписаны с указанием ученой степени — E. E. Smith, Ph. D.)

В первой половине 1930-х годов Смит публикует в журналах романы «Жаворонок-три» (, 1930), «Космические гончие» (, 1931), «Трипланетие» (, 1934), «Жаворонок Валерона» (, 1934).

В январе 1936 года Смит переходит на работу в компанию «» в Джексоне, штат Мичиган, которая находилась тогда в очень тяжёлой ситуации. Смит ценой невероятных усилий и буквально каторжным трудом спас её от банкротства. Переведя дух, он придумывает «Линзменов» — новый цикл, который начался публикацией романов «Галактический патруль» (, 1937—1938), «Серый Линзмен» (, 1939), «Линзмены второй ступени» (, 1941).

После вступления США в войну Смит идёт работать инженером на оборонный завод в Кингсбери, штат Индиана. В 1944 году он был уволен за то, что отказался пропустить партию бракованных боеприпасов (позже этот эпизод его жизни вошёл в расширенное книжное издание романа «Трипланетие»). До конца войны он работал на металлургическом заводе фирмы «».

В 1945 году Смит вернулся к составлению рецептур для пончиков — на этот раз в фирме «» в Чикаго, где и проработал до ухода на пенсию в 1957 году. Обосновавшись там, он возвращается к литературе и пишет последний роман серии «Линзмен» — «Дети Линзы» (, 1947). В 1946 году у Смита вышла первая книга — роман «Космический жаворонок» был выпущен Томасом Б. Хедли тиражом в 1000 экземпляров и моментально распродан по почтовым заявкам от любителей фантастики. В течение следующих лет практически все романы Смита были переизданы книжными изданиями — большей частью в издательстве «».

В 1959 году Смит публикует роман «Галактические лидеры» (), в 1965 году отдельным изданием выходит роман «Исследователи подпространства» ().

В 1963 году на  Смиту вручается премия Зал Славы Первого Фэндома. В последние годы своей жизни он заканчивает роман «Жаворонок ДюКесн» () — завершающую книгу цикла «Жаворонок», которая стала его последним литературным произведением.

Эдвард Элмер Смит скончался от инфаркта в ночь с 31 августа на 1 сентября 1965 года на отдыхе во Флориде.

После его смерти ассоциацией NESFA была учреждена Мемориальная премия Эдварда Э. Смита.

Примечания 

Выпускники Айдахского университета
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Колумбийского колледжа искусств и наук (Университет Джорджа Вашингтона)
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези